Avondale peut désigner plusieurs villes :

Canada 
Avondale (Nouveau-Brunswick)
Avondale (Comté de Hants, Nouvelle-Écosse)
Avondale (Comté de Pictou, Nouvelle-Écosse) 
Avondale (Terre-Neuve-et-Labrador)
Avondale (Ontario)
Avondale (Île-du-Prince-Édouard)

États-Unis 
Avondale (Alabama)
Avondale (Arizona)
Avondale (Colorado)
Avondale (Louisiane)
Avondale (Missouri)
Avondale (Cincinnati, Ohio) banlieue de Cincinnati
Avondale (Stark County, Ohio) 
Avondale (Pennsylvanie)
Avondale (Texas)
 Avondale est aussi un secteur communautaire de la ville de Chicago (Illinois).

Nouvelle-Zélande 
 Avondale, une banlieue de l’ouest d’Auckland, dans l’Île du Nord ;
 Avondale, une banlieue de la cité de Christchurch.

Royaume-Uni 
Avondale (Lanarkshire)